Joseph Taylor (1964. október 6. –) Trinidad és Tobagó-i nemzetközi labdarúgó-partbíró. Polgári foglalkozása tanár.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
1997-ben lett az I. Liga játékvezetője. A nemzeti játékvezetéstől 2009-ben vonult vissza.

Nemzetközi partbíráskodás 
A Trinidad és Tobagó-i labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2000-től tartotta nyilván partbírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Az aktív nemzetközi partbíráskodástól 2009-ben a FIFA 45 éves korhatárát elérve búcsúzott.

Labdarúgó-világbajnokság
A világbajnoki döntőhöz vezető úton Németországba a XVIII., a 2006-os labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB asszisztensként alkalmazta. Tevékenységét Észak- és Közép-amerikai, Karibi Labdarúgó-szövetségek Konföderációja CONCACAF zónában őt mérkőzésen végezte.

CONCACAF-aranykupa 
Az Egyesült Államok volt a házigazdája a 8., a 2005-ös CONCACAF-aranykupa tornának, ahol a CONCACAF JB Peter Prendergast játékvezető egyik asszisztensként foglalkoztatta.

2005-ös CONCACAF-aranykupa

CONCACAF-aranykupa mérkőzés

Konföderációs kupa 
Németország adott otthont a 7., a 2005-ös konföderációs kupa rendezvényének, ahol Peter Prendergast játékvezető állandó segítőjeként dolgozott.

2005-ös konföderációs kupa

Szakmai sikerek 
2012-ben megválasztották a Tinidad és Tobagó-i Labdarúgó-szövetség (TTF) Játékvezető Bizottságának (TTFRA) elnökének.

Források 

Trinidad és Tobagó-i labdarúgó-játékvezetők
1964-ben született személyek
Élő személyek